Grot, een (natuurlijk gevormde) onderaardse ruimte
 Crypte, een ondergrondse ruimte onder een kerk
 Croft (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen

Geografie

Plaatsen
 Croft (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Croft (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Croft (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire

Straten
 Krocht (Haarlem), straat in de Nederlandse stad Haarlem
 Zeecroft, straat en akker in Wijk aan Zee
 Kleine- en Grote Krocht, twee straten in Zandvoort

Personen
 Leo van der Kroft, een voormalig Nederlands voetbalscheidsrechter
 Robert van der Kroft, een Nederlands striptekenaar
 Wim van der Kroft, een Nederlands kanovaarder